Цыбе́нко () — украинская фамилия. 

 Известные носители
  (род. 1950) — украинский политик и дипломат.
 Цыбенко, Елена Захаровна (1923—2011) — советский и российский литературовед.
 Цыбенко, Иван Семёнович (1918—2001) — Герой Советского Союза. 
 Цыбенко, Константин Евстафьевич (1902—1967) — Герой Социалистического Труда.
  (род. 1949) — украинский политик.

См. также 
 Цибенко